La corvette de Type 037 (en chinois :037型反潜护卫艇) ou classe Hainan d'après le Code OTAN est une classe de navires en service dans la marine de l'Armée populaire de libération ayant des fonctions de bateau lance-missiles ou de chasseur de sous-marin.

Type 037 - Chasseur de sous-marins de classe Hainan 

Construit en Chine, entre 1964 et 1982, cette classe de chasseur de sous-marins de Type 037  a été conçue pour remplacer le chasseur de sous-marin soviétique de Classe SO-1.

En plus des missions de guerre anti-sous-marine, ces unités simples mais efficaces sont également capables d'une grande variété de missions telles que la pose de mines et la patrouille. Ces bateaux ont d'abord été équipés de sonars soviétiques Tamir-11 (MG-11, nom de l'OTAN: Stag Hoof) montés sur coque qui avaient une portée typique de , mais dans les années 1970, ils ont été remplacés par des sonars chinois  SJD-3, qui est une modification du MG-11 d'origine': au lieu d'être fixé à la coque, le SJD-3 a un bras télescopique, donc lorsqu'il n'est pas utilisé, le sonar est stocké dans la coque et, lorsqu'il est déployé, le sonar est abaissé dans l'eau plusieurs mètres sous la coque, augmentant ainsi la portée de détection en évitant les chicanes générées par la coque.

Lors des affrontements navals sino-sud-vietnamiens du , deux bateaux de cette classe, (# 281 & # 282 : deux sur les huit au total dans l'inventaire chinois) ont participé à la seconde moitié de la bataille, étant les plus rapides du conflit. À l'origine, les unités attendaient sur l'île de Yongxing, mais en raison du problème des communications, elles n'ont été informées que lorsque la bataille était déjà en cours.

Plus de 100 ont été construits, mais à mesure que de nouveaux chasseurs de sous-marins entrent en service, cette classe est progressivement déclassée. Un certain nombre de ces navires ont par la suite été exportés vers le Bangladesh (2), l'Égypte (?), la Corée du Nord (6), le Pakistan (3) et le Myanmar (6). Le , une unité nord-coréenne  a été perdu au large de Wonsan avec la perte d'au moins dix-neuf de son équipage. Il se peut qu'il ait été en collision avec un autre navire de la marine populaire coréenne.

Il est entendu que quatre chasseurs de sous-marins Type 037 ont été modifiés et sont devenus connus sous le nom de Type 037 Mod (OTAN: classe  ).

En service dans la marine chinoise, les numéros de fanion sont les suivants: 601－610 , 622 , 625－629 , 639 , 650 , 673 , 674 , 677 , 681－687 , 689－692 , 694－696 , 698－709, 721－742.

Type 037I - Chasseur de sous-marins de classe Haiqing 

Le chasseur de sous-marins de Type 037I  (nom de l'OTAN: classe Haiqing) est une classe de chasseurs de sous-marins de la classe précédente de Type 037 de la marine de l'Armée populaire de libération. Il existe deux désignations dans cette classe, le type de base 037I et le type amélioré 037IS . Les premiers bateaux ont été construits par le chantier naval Qiuxin de Shanghai , et plus tard par le chantier naval Huangpu.

Les navires sont armés de deux lanceurs de mortier anti-sous-marin à 6 tubes. Les premiers bateaux sont équipés de deux double canons de 37 mm, mais ils ont été remplacés par deux canons automatiques de 37 mm sur les versions ultérieures. Ils ont également diverses autres mitrailleuses lourdes montées pour les patrouilles. Ces armes se concentrent sur un bateau de patrouille à usage général, avec seulement une capacité anti-sous-marine limitée.

En service dans la marine chinoise, par numéro de fanion:
Type 037I  : 688 , 693 , 694, 697 
Type 037IS  : 611－614 , 619 , 631 , 632－635 , 710－713 , 743, 744 , 761－763, 786－789

Type 037IG - Bateau lance-missiles de classe Houxin 

Le bateau lance-missiles Type 037IG (OTAN: classe Houxin) a été construit pour la première fois par le chantier naval Qiuxing et Huangpu de 1991 à 1999 pour la marine de l'Armée populaire de libération (PLAN). En plus, 6 autres ont été exportés vers la marine de Birmanie : 2 en 1995, 2 en  et 2 fin 1997. Ce bateau est la version anti-navire des chasseurs de sous-marins Type 037, armés de missiles plutôt que de torpilles. Il est plus efficacement utilisé en conjonction avec plusieurs bateaux lance-missiles pour envoyer un essaim de missiles vers sa cible, puis sortir immédiatement de la zone. On peut espérer que l'essaim de missiles anti-navires passera devant les défenses aériennes de la cible pour au moins un ou plusieurs coups.

Navires de la marine chinoise en service : 651－656 、 751－760, 764－767

Type 037II - Bateau missile de classe Houjian 

Le bateau lance-missiles de Type 037II (OTAN : classe Houjian) est une corvette équipée de missiles construite par le chantier naval Huangpu de Guangzhou pour la marine de l'Armée populaire de libération. Au total, six navires ont été livrés à la marine chinoise et constituent la principale force de défense navale protégeant actuellement Hong Kong.

La conception unique d'origine a été réalisée par une société américaine, le H-3 Group, pour un bateau de 245 tonnes, équipé du missile AGM-84 Harpoon, de canons OTO Melara de 76 mm, de moteurs à turbine à gaz et de propulsion par jet d'eau. Cependant, ces spécifications étaient trop compliquées pour la Chine, et une refonte majeure a été commencée, aboutissant à un bateau avec des missiles C-801, des moteurs diesel et des hélices à la place. Le canon OTO Melara de 76 mm a été conservé dans le design révisé, appelé en 1988 le EH-3D (et en 1996 le 520T), mais n'a pas survécu au refroidissement des relations avec l'Occident après les manifestations de la place Tian'anmen en 1989 et la fin des participations occidentales aux projets militaires chinois.

Le premier navire a été construit en 1990, en tant que prototype et navire d'essai, il a tiré son premier missile C-801 lors d'un exercice de 1995. Trois autres navires ont été construits en 1995/96. Cependant, en raison de difficultés technologiques (en particulier en ce qui concerne les moteurs diesel SEMT Pielstick produits sous licence), du prix élevé et d'une conception sophistiquée par rapport à la norme chinoise, la production a été arrêtée. Un cinquième navire, la coque n° 774, a été construit en 2001, comme un autre navire de preuve de concept pour les moteurs SEMT modifiés avec de nouveaux turbocompresseurs et un canon russe AK-176 de 76 mm produit sous licence.

Quatre navires ont été construits pour la rotation, avec 2 navires déployés à Hong Kong à la fois. Le cinquième navire a été impliqué dans deux incidents de navigation. La première fois en 2001, lors d'un test de pré-livraison, il a été presque coulé après un accident avec un ferry rapide desservant la route Hong Kong-Guangzhou. En , il s'est de nouveau écrasé, cette fois avec un cargo chinois, et a coulé immédiatement, 13 militaires disparus dans l'accident. Le navire a ensuite été renfloué et envoyé au chantier naval pour réparation.

Les navires de la classe Azmat  en service dans la marine pakistanaise sont basés sur cette classe. [8] En 2012, le Bangladesh a conclu un contrat pour deux navires légèrement modifiés .
 
Navires de la marine chinoise :
 770 Yangjiang
 771 Shunde 
 772 Nanhai
 773 Panyu
 774 Lianjiang
 775 Xinhui
Navires au service de la marine pakistanaise :
 1013 Azmat
 1014 Dehshat
 1027 Himmat

Galerie

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 

 Liste des navires actifs de la marine populaire de Corée

Liens externes 
 Type 037 - Site Haijun360.com
 World Navies Today: North Korea
  Type 037

Chasseur de sous-marin de la marine populaire de Corée
Chasseur de sous-marin
Navire de marine chinoise cédé à la marine populaire de Corée
Navire construit en Chine
Navire de marine chinoise transféré à la marine birmane
Navire de la Marine chinoise transféré à la Marine bangladaise